

Прізвища 
 Аніта Падар (* 1979) — угорська футболістка.
 Герлі Падар (* 1979) — естонська співачка.
 Іварі Падар (* 1965) — міністр сільського господарства, міністр фінансів Естонії, колишній голова Соціал-Демократичної Партії Естонії, Депутат Європарламенту від Соціал-Демократичної партії.
 Ласло Падар (1943—2020) — угорський футбольний суддя. Арбітр ФІФА у 1977—1987 роках.
 Мартін Падар (* 1979) — естонський дзюдоїст. Чемпіон і призер чемпіонатів Європи. Неодноразовий призер відкритого кубка Європи з дзюдо. Учасник Олімпійських ігор в Пекіні і Лондоні.
 Танель Падар (* 1980) — естонський рок-музикант і поп-співак, в дуеті з Дейвом Бентоном переміг в конкурсі пісні Євробачення 2001 в Копенгагені.

Топоніми

Падар — село в Агсуському районі.
 Падар — село в Аджикабульському районі.
 Падар — село в Нагірному Карабасі, де-факто в Кашатазькому районі Нагірно-Карабаської Республіки, де-юре в Кубатлинському районі Азербайджану.
 Падар — село в Огузькому районі.
 Падар — село в Сабірабадському районі.

Падар — село в складі Червенського району Мінської області.
 Падар — село в Круглянському районі Могильовської області.

Падар — острів; Малі Зондські острови.

Падар — село в Дербентському районі Дагестану.

Див. також 
 Падари — огузьке плем'я.
 Армудпадар — село в Хачмазькому районі Азербайджану.